Dolga vas (Kočevje), een plaats in de Sloveense gemeente Kočevje
 Dolga vas (Lendava), een plaats in de Sloveense gemeente Lendava